Herrarnas 50 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 2–3 augusti i London Aquatics Centre.

Resultat

Försöksheat

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referenser

Simning vid olympiska sommarspelen 2012
Olympiska sommarspelen